Ranin ist der Familienname folgender Personen:

 Helge Ranin (1897–1952), finnischer Schauspieler
 Irja Ranin (1930–1995), finnische Schauspielerin und Regisseurin
 Matti Ranin (1926–2013), finnischer Schauspieler
 Matti Olavi Ranin (* 1952), finnischer Schauspieler
 Saara Ranin (1898–1992), finnische Schauspielerin und Regisseurin